Па́вел Во́ронов: Воронов, Павел Алексеевич (1810—1894) — генерал от артиллерии, комендант Динабургской крепости.
 Воронов, Павел Николаевич (1851—1922) — генерал-лейтенант; военный историк и издатель.
 Воронов, Павел Павлович (1862—?) — русский военный деятель, генерал-майор.